Појам  може да се односи на:

Особе 
 Џонатан Свифт, ирски књижевник
 Луис Свифт, амерички астроном
 Тејлор Свифт, америчка певачица

Остало 
 Свифт (програмски језик), програмски језик